Вут (, от ;  — крутить, закруглять, заворачивать) — может означать:

 Вут — божество в Королевстве Куба.
 Вут (в архитектуре) — тоже, что и падуга.

Фамилия 

 — личное имя и фамилия.
  — протестантская семья из Франции.
  (1879—1963) — голландский астроном.
  (1887—1950) — мэр Амстердама с 1941 по 1945 год, во время немецкой оккупации Нидерландов.

Аббревиатура 
 ВУТ — Водоугольное топливо
 ВУТ — Восточно-уральский терминал
 ВУТ — Всеукраинское товарищество